Maurin des Maures, un roman de Jean Aicard publié en 1908
 Maurin des Maures, un film d'André Hugon, sorti en 1932, adapté du roman éponyme de Jean Aicard
 Maurin des Maures, un spectacle d'André Dumas, d'après le roman éponyme de Jean Aicard (1944)
 Maurin des Maures, un feuilleton télévisé de Jean Canolle et Claude Dagues, diffusé en 1970, adapté du roman éponyme de Jean Aicard